El Austral es el nombre de varios periódicos:

 El Austral, periódico chileno de corte liberal publicado en Ancud desde 1881 hasta 1888.
 El Austral, periódico chileno regional publicado en Temuco desde el 5 de marzo de 1916.
 El Austral, periódico chileno publicado en Osorno desde el 7 de noviembre de 1982.
 El Diario Austral de Los Ríos, periódico chileno  publicado en Valdivia desde el 28 de noviembre de 1982.
 El Diario Austral de Puerto Montt, periódico chileno publicado en Puerto Montt desde el 22 de febrero de 1987 hasta el 7 de enero de 1993, fusionado con El Llanquihue.
 El Austral, periódico publicado en Puerto Natales, Chile, desde 1939 a 1965.